

Geografia 
Tecchio dei Merli – montagna dell'Appennino tosco-emiliano

Persone 
Sebastiano Tecchio – presidente della Camera dei deputati e poi del Senato del Regno italiani
Vincenzo Tecchio – avvocato e politico italiano